Сезон 1956/57 стал для «Манчестер Юнайтед» 55-м сезоном в Футбольной лиге и 12-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии. По итогам сезона «Юнайтед» выиграл Первый дивизион, в пятый раз в своей истории став чемпионом Англии.

Суперкубок Англии

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок европейских чемпионов

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1956/57 на сайте StretfordEnd.co.uk 
 Видеообзор матча 6 раунда Кубка Англии против «Борнмута» на YouTube 

1956-1957
1957
Манчестер Юнайтед